Ба́ржи — плоскодонные грузовые суда, с упрощёнными обводами корпуса, обычно не оснащённые двигателем.

Баржи́ () — французская фамилия:
 Ле Баржи, Симона (1877—1985) — французская актриса, писательница, хозяйка литературного салона.
 Ле Баржи, Шарль (1858—1936) — французский актёр, кинорежиссёр.